Beavis bezeichnet
 einen der beiden Charaktere der Zeichentrickserie Beavis and Butt-Head

Beavis ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Beavis (1905–1978), britischer Boxer
 Fred Beavis (1914–1997), kanadischer Politiker
 Michael Beavis (1929–2020), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs